The Vanishing Lady (La Femme qui disparaît), dispositif de vitrine décrit par Lyman Frank Baum en 1900.
 Une femme disparaît (The Lady Vanishes), film d'Alfred Hitchcock, sorti en 1938
Une femme disparaît, film de Jacques Feyder, sorti en 1942
Une femme disparaît (The Lady Vanishes), film d'Anthony Page, sorti en 1979, remake du film d'Hitchcock.